Крутоя́рский — посёлок в составе Георгиевского района (городского округа) Ставропольского края Российской Федерации.

География 
На севере: село Саблинское

На северо-востоке: пруд Молотов

На востоке: Новоульяновское водохранилице, посёлок Новоульяновский

На юге: посёлок Падинский

На юго-западе: Водохранилище Сухая Падина, хутор Сухая Падина

На западе: село Розовка

Расстояние до краевого центра: 123 км.

Расстояние до районного центра: 35 км.

История 
Хутор Горький Карамык (Камбилеевка) основан в 1921 году. По данным на 1927 год состоял из 12 дворов. В административном отношении входил в состав Сухопадинского сельсовета Александрийского района Терского округа.

В 1964 году Указом Президиума ВС РСФСР поселок Первое отделение совхоза «Ульяновский» переименован в Крутоярский.

До 1 июня 2017 года посёлок входил в упразднённый Крутоярский сельсовет.

Население 

По данным переписи 2002 года, 36 % населения — русские.

Инфраструктура 
Медобслуживание осуществляет фельдшерско-акушерский пункт.

В Крутоярском 2 улицы — Короткая и Широкая.

К востоку от посёлка расположены 2 открытых кладбища площадью 21 888 м² и 933 м².

Связь и телекоммуникации 
В 2016 году в хуторе введена в эксплуатацию точка доступа к сети Интернет (передача данных осуществляется посредством волоконно-оптической линии связи).

Примечания 

Населённые пункты Георгиевского района